Christian Charrière peut faire référence à :

 Christian Charrière (1975-), coureur cycliste suisse ;
 Christian Charrière (1940-2005), journaliste et écrivain ;
 Christian Charrière-Bournazel (1947-), avocat et bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris.